Альфонсо V:

 Альфонсо V (король Леона) (996—1028) — король Леона в 999—1028 годах
 Альфонсо V (король Арагона) (1394—1458) — король Арагона и Сицилии в 1416—1458 годах, король Неаполя (как Альфонс I) в 1435—1458 годах
 Афонсу V (1432—1481) — король Португалии и Алгарве в 1438—1481 годах